Příjmení Haluza nese více různých osobností:

 Jan Haluza (1914–2011) – československý atlet, běžec a trenér Emila Zátopka
 Petr Haluza (* 1983) – český hokejový útočník
 Věra Haluzová (1924–2013) – česká folkloristka

jiný význam
 haluza, haluz – moravské nářeční pojmenování pro větev